Fahrenholzia är ett släkte av insekter. Fahrenholzia ingår i familjen ledlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ledlöss
Fahrenholzia